Jetzt Erst Recht – drugi album niemieckiej wokalistki LaFee. Wydany został w 2007 roku.

Lista utworów 
 "Jetzt erst recht" - 4:09
 "Heul doch" - 4:02
 "Du bist schön" - 3:29
 "Der Regen fällt" - 4:36
 "Beweg dein Arsch" - 2:42
 "Wer bin ich" - 4:29
 "Küss mich" - 4:40
 "Zusammen" - 4:05
 "Stör ich" - 4:01
 "Für dich" - 3:48
 "Weg von dir" - 3:55
 "Heiß" - 3:26

Inne wydania 
23 listopada 2007 została wydana wersja specjalna płyty - Jetzt Erst Recht Bravo Edition. Zawiera ona wszystkie piosenki z pierwszej wersji płyty, oraz kilka nowych utworów. 

 "Es tut weh" - 4:02
 "Warum" (Orchester version) - 3:57
 "Der Regen fällt" (Orchester version) - 4:12
 "Weg von dir" (Orchester version) - 3:53
 "Wer bin ich" (Orchester version) - 4:28
 "Sterben für dich" (Orchester version) - 3:03

Pozycje na listach 

Albumy muzyczne wydane w roku 2007